Marea Britanie este numele sub care concurează la Jocurile Olimpice cele patru națiuni ale Regatului Unit, Teritoriile britanice de peste mări (cu trei excepții) și Dependențele coroanei. Cunoscut și sub numele comercial Team GB, lotul este condus de Asociația Olimpică Britanică (BOA). Codul CIO este GBR.

Marea Britanie a participat la Jocurile Olimpice de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896 de la Atena. Este una dintre cele trei țări care a luat parte la toate Jocurile Olimpice de vară și de iarnă. A fost de trei ori țara-gazdă: la Jocurile Olimpice de vară din 1908, la cele din 1948 și la cele din 2012, tot la Londra.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Marea Britanie a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Team GB, site-ul oficial al lotul britanic la Jocurile Olimpice
  Marea Britanie la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Marii Britaniei  pe Sports Reference